Иван Владимирович Нечаев (род. 2 октября 1980 года) — заместитель командира авиационной эскадрильи по воспитательной работе 368-го штурмового авиационного полка 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО, полковник. Герой Российской Федерации (2008).

Биография 
Родился в 1980 году в городе Ахтубинск Астраханской области.

В ВС РФ с 1997 года. Направлен на службу в город Будённовск Ставропольского края. Участник боевых действий в Чеченской республике, выполнил несколько десятков боевых вылетов.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации от 5 сентября 2008 года капитану Нечаеву Ивану Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

Продолжает службу в ВВС России.

20 февраля 2019 года награждён югоосетинским орденом «Уацамонга» за мужество и героизм, проявленные при отражении агрессии Грузии против народа Южной Осетии в августе 2008 года.

В 2016 году участвовал в телепередаче «Поле чудес».

Подвиг 
11 августа 2008 года, во время службы в 368 авиационному полку, при выполнении боевой задачи по уничтожению колонны грузинских войск в районе Цхинвала, при боевом развороте для повторной атаки, Су-25СМ Нечаева Ивана Владимировича получил попадание из ПЗРК. Ракета серьёзно повредила сразу оба двигателя. Сопла были сплющены и посечены осколками. На мгновение вспыхнул пожар, сразу сбитый потоком воздуха.

Несмотря на тяжёлые повреждения самолёта, Нечаев принял решение и возвратился с машиной на авиабазу. Самолёт Нечаева был передан на авиаремонтный завод, но потом списан.

Источники 

 

Подполковники (Российская Федерация)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании